Результати сезону 1963-1963 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки

Егалео оштрафовано на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів: 

Паніоніос — Егалео 1-1, зараховано 2-0
Аріс — Панеяліс 1-1, переграно 3-2

Плей-оф 
За 1-е місце

|}

За 9-е місце

|}

За 12-е місце

|}

 1-е місце — АЕК (за кількістю забитих голів)
 9-е місце — Пієрікос
 12-е місце — Аполлон Каламарія

Посилання 
 Hellenic Football Federation 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

Грецька Суперліга
1962 у футболі
1963 у футболі